Хорольский район () — упразднённая административная единица в Полтавской области Украины. Административный центр — город Хорол.

География 
Хорольский район находится на западе Полтавской области. С ним соседствуют Лубенский, Оржицкий, Семёновский, Великобагачанский, Миргородский районы Полтавской области.

Площадь — 1000 км².

Через район протекают реки Сула, Хорол, Рудка, Багачка.

История 
Район образован 7 марта 1923 года. 4 января 1957 года к нему была присоединена часть территории упразднённого Покровско-Богачанского района.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы район вошёл в состав Лубенского района.

Демография 
Население района составляет 33 156 человек (2019), в том числе городское — 12 950 человек, сельское — 20 206 человек.

Административное устройство 
Район включает в себя:

Местные советы

Населённые пункты

Ликвидированные населённые пункты

Известные уроженцы 
 Савченко Василий Федотович (1909—1982) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы. Родился в селе Поповка.
 Родзянко, Николай Васильевич — губернатор Томска (31.03.1868—12.10.1871). Родился в селе Василевка.
 Онищенко Борис Григорьевич (19.09.1937) — украинский спортсмен по современному пятиборью. Олимпийский чемпион (1972), 4-хкратный чемпион мира по современному пятиборью. Чемпион СССР (1969, 1970 и 1976). Родился в селе Березняки.

Ссылки 
 Учетная карточка района на сайте Верховной рады Украины

Примечания